David McKenzie ou David MacKenzie est un nom porté par :

 David McKenzie (athlétisme) (1970-), un athlète britannique spécialiste du 400 mètres.
 David McKenzie (cyclisme) (1974-), un coureur cycliste australien.
 David McKenzie (escrime)
 David McKenzie (producteur)
 David McKenzie (politicien)
 David Mackenzie (1966-), un réalisateur britannique.